corda doppia – tecnica degli strumenti ad arco
 discesa in corda doppia – tecnica di discesa delle pareti verticali